Palma se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ricardo L. Palma
 M. Palma